är ett japanskt efternamn med betydelsen "övre byn". Det kan syfta på:

Personer 
 Murakami, (村上天皇 Murakami-tennō) japansk kejsare (62:e), åren 926–967
 Murakami Harutarō (|村上 春太郎) 1872–1947, japansk fysiker och astronom.
 Murakami Genzo (村上元三), 1910–2006, japansk romanförfattare, född i Korea
 Haruki Murakami (村上春樹), samtida romanförfattare
 Jimmy Murakami, alias Murakami Teruaki (村上輝明), animatör och regissör vars arbeten innefattar adaptationer av Raymond Briggs The Snowman och When the Wind Blows
 Murakami Ryū (村上龍), samtida författare och filmmakare
 Murakami Takashi (村上隆), modern bildkonstnär och grundare av den postmoderna Superflat–rörelsen, som är influerad av manga och anime.
 Murakami Yoshiaki (村上世彰), japansk investerare och president för M&A Consulting
 Masanori Murakami (村上 雅則), ex-pitcher för the San Francisco Giants, den förste japan som spelat i den nordamerikanska basebolligan MLB.
 Murakami Shingo (村上信五), japansk musiker
 Daisuke Murakami, konståkare

Litterära gestalter 
 Murakami Gennosuke, från Usagi Yojimbo, en rad serieböcker
 Murakami Kyōji, från Tokusatsu TV-serien Kamen Rider 555
 Murakami Masaki, från manga- och anime-serien Guyver

Platser 
 Murakami, Niigata, en stad i Niigata prefektur.

Övrigt 
 Murakami (klan), en klan i det feodala Japan.

Japanska efternamn
Kultur i Japan
WP:Projekt Japan